La Veguellina puede hacer referencia a:

Divisiones administrativas
 La Veguellina localidad del municipio de Quintana del Castillo en la provincia de León.
 La Veguellina localidad del municipio de Valverde-Enrique en la provincia de León.